Charpak ist der Familienname folgender Personen:

 André Charpak (1928–2006), französischer Schauspieler und Regisseur
 Georges Charpak (1924–2010), französischer Physiker